Алексе́й Миха́йлович Алы́мов ( — ) — участник Великой Отечественной войны, командир отделения пулемётной роты 1255-го стрелкового полка 379-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта, младший сержант.

Герой Советского Союза (), старшина запаса.

Биография 
Родился 18 марта 1923 года в деревне Маслово (ныне — Сосковского района Орловской области) в крестьянской семье. По национальности русский.

Окончил среднюю школу.

В Красной Армии с октября 1943 года. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1944 года. Командир отделения младший сержант Алымов особо отличился 16 июля 1944 года в окрестности шоссе Опочка—Лудза в Псковской области. В составе группы он захватил штабную машину врага, после чего вступил в бой с атакующим противником. Получив три ранения комсомолец Алымов не оставил поля боя и лично уничтожил большое количество (54 немца) живой силы врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  младшему сержанту Алымову Алексею Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 9055).

После войны старшина Алымов демобилизован. Член КПСС с 1960 года. По окончании педагогического института в Оренбурге работал преподавателем в средней школе села Михайловка Уфимского района Башкирии.

Умер 22 февраля 2009 года; похоронен в .

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 9055)
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Славы III степени
 Медали, в том числе:
 За победу над Германией
 20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
 30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
 Отличник народного просвещения РСФСР

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Алымов Алексей Михайлович : [участник Великой Отечеств. войны, Герой Совет. Союза, 1923—2009 : некролог] // Республика Башкортостан. — 2009. — 25 февр. — Подписи: М. Г. Рахимов, К. Б. Толкачев, Р. С. Сарбаев и др. — (Вечерняя Уфа ; 25 февр.). — (Кызыл таң ; 25 февр.)

Ссылки 
  

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Выпускники Оренбургского государственного педагогического университета
Директора школ